Ce nom correspond à deux amphibiens :

Rana oxyrhynchus Smith, 1849 est synonyme de Ptychadena oxyrhynchus (Smith, 1849)
Rana oxyrhynchus Hallowell, 1856 est synonyme de Lithobates sphenocephalus (Cope, 1886)

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Ptychadenidae
Ranidae